La profanación de bandera o ultraje a la bandera es un término aplicado a diversos actos intencionales de destrucción, daño o desfiguración a una bandera, generalmente, a una nacional. A menudo, a través de dichas medidas se pretende hacer una política en contra de un país o de sus políticas. Algunos países tienen leyes que prohíben métodos de destrucción (como la quema) o determinados usos (por ejemplo, para fines comerciales); tales leyes pueden distinguir entre la profanación de la propia bandera nacional y las banderas de otros países. Algunos países tienen leyes que protegen el derecho a quemar una bandera como libertad de expresión.

Antecedentes 
Las banderas pueden ser profanadas mediante diversas formas, ya sea mediante incineración, rasgándolas, escribiendo en ellas mensajes violentos u obscenos, defecándolas, pisoteándolas, escupiéndolas, arrastrándolas en el lodo, dejándolas bajo la lluvia, etc. También pueden ser profanadas dándole un uso no convencional, por ejemplo: izándolas boca abajo o invertidas (en algunos países, sin embargo, este es también el protocolo convencional para indicar auxilio). Artículos relacionados con la higiene, ya sea, papel higiénico, servilletas, pañuelos, entre otros se han confeccionado con la imagen de una bandera nacional (cualquiera), a fin de que la imagen de esta sea deshonrada en el curso de las actividades cotidianas. Cada vez es más común ver ropa con las imágenes de las banderas impregnadas en partes sustanciales de la prenda de vestir. La Opinión general está dividida en que si se trata de un acto de orgullo nacional o un gesto irrespetuoso. Estas acciones podrían llevarse a cabo por una variedad de razones:

 Como una protesta contra una política exterior del país.
 Para distanciarse de la política interior o exterior de su país de origen.
 Como una protesta en las leyes que prohíben las acciones en cuestión.
 Como una protesta contra el nacionalismo.
 Como protesta contra el gobierno en un país, o del país en contra de la forma de gobierno.
 Un insulto simbólico para el pueblo de ese país.
 Para demostrar sus derechos.

De uso común, La frase «quema de bandera» se refiere solo a la quema de una bandera como un acto de protesta. Sin embargo, el Código de la bandera de los Estados Unidos establece que «la bandera, cuando está en un estado en que ya no es un emblema digno de mostrarse, debe ser destruida de manera digna, preferiblemente mediante la quema», en una ceremonia gestionada por una organización autorizada (generalmente gubernamental).

Enlaces externos 

Vexilología
Desobediencia civil
Técnicas de manifestación